William Greenleaf Eliot (1811-1887) – amerykański naukowiec, fundator Washington University in St. Louis	
 William Eliot (1767-1845) –  brytyjski arystokrata, dyplomata i polityk, 2. hrabia St Germans
 William Eliot (1829-1881) –  brytyjski arystokrata, dyplomata i polityk, 4. hrabia St Germans

Zobacz też 
  William Elliot, właśc. Ray Bradbury